Р-Клуб (также R-Club) — московский клуб под руководством Александра Трофимова. В репертуар клуба включались исполнители музыки в стиле рок и рок-н-ролл (только живая музыка). Функционировал клуб с 1995 по 2006 год, несколько раз менял адрес; наиболее известным стал период, когда клуб располагался по адресу: Москва, 4-й Рощинский пр., 19/21 (ныне закрыт).
 Р-Клуб — ежемесячный музыкально-информационный дайджест-журнал, издававшийся с 1999 года Александром Трофимовым и Владимиром Марочкиным.
 Р-Клуб — свердловская рок-группа, организованная в 1980 году гитаристом Игорем «Егором» Белкиным (впоследствии ставшим известным как гитарист рок-групп «Урфин Джюс», «Настя» и «Наутилус Помпилиус»).